Rohozenský potok může být:

 Rohozenský potok (přítok Chrudimky)
 Rohozenský potok (přítok Křetínky)